

Persone 
 Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) – organaro francese
 Francesco Coll Guitart (1812-1875) – sacerdote spagnolo
 Vincent Coll (1908-1932) – criminale irlandese-americano
 Roberto Coll (1925) – calciatore argentino
 Oscar Coll (1928) – calciatore argentino
 Marcos Coll (1935) – calciatore e allenatore di calcio colombiano
 Salvador Cristau Coll (1950) – vescovo spagnolo
 Tony Coll (1950 circa) – rugbista e allenatore di rugby neozelandese
 Mickey Coll (1951-1972) – cestista portoricano
 Steve Coll (1958) – giornalista e saggista statunitense
 Antonio Coll (1959) – ciclista spagnolo
 Pep Coll (1959) – scrittore spagnolo
 Mario Coll (1960) – calciatore colombiano
 Jordi Coll (1985) – attore e ballerino spagnolo
 Paul Coll (1992) – giocatore di squash neozelandese

Geografia

Regno Unito 
 Coll – isola delle Ebridi Interne (Scozia)
 Coll – frazione della città di Stornoway nelle Ebridi Esterne (Scozia)

Spagna 
 Coll de Nargó – comune nella provincia di Lleida (Catalogna)

Altro 
 5184 Cavaillé-Coll – asteroide della fascia principale
 Coll – lettera dell'alfabeto ogamico
 Coll Ohmsford – personaggio del ciclo di romanzi Gli Eredi di Shannara di Terry Brooks

Pagine correlate 
 COL
 KOL
 Khöll
 Koll
 Köll